Состязания чемпионата мира по борьбе 1994 года проходили раздельно. Соревнования по вольной борьбе среди мужчин проходили 25-28 августа в Стамбуле (Турция), среди женщин — 6-7 августа в Софии (Болгария), а по греко-римской борьбе — 8-11 сентября в Тампере (Финляндия).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

Международные спортивные соревнования в Тампере
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Международные спортивные соревнования в Софии
Август 1994 года
Сентябрь 1994 года
Спорт в Болгарии в 1994 году
Спорт в Финляндии в 1994 году
Международные соревнования по борьбе в Болгарии
Международные соревнования по борьбе в Турции
Международные соревнования по борьбе в Финляндии
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионаты мира в Болгарии